NGC 5331-1
NGC 5331-2